Arnuwanda I – re ittita della prima metà del XIV secolo a.C.
Arnuwanda II – re ittita della seconda metà del XIV secolo a.C.
Arnuwanda III – re ittita della seconda metà del XIII secolo a.C.